Шмирн () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Финценц Эллер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля